John Kenneth Galbraith (1908-2006), economista, funzionario e diplomatico canadese naturalizzato statunitense
James Kenneth Galbraith (1952), economista statunitense